des Asturies (né vers 750 — mort vers 797) est roi des Asturies de 789 à 791.

Biographie 
Bermude est le fils de Fruela Perez (qui est fils de Pierre de Cantabrie), frère d' ; son frère Aurelio l'a précédé sur le trône de 768 à 774. Après Aurelio, sont venus ensuite Silo, gendre d' puis Mauregat, fils illégitime de ce même roi .
  
En 789, à la mort de Mauregat, Bermude est élevé sur le trône par les grands au détriment de l'héritier le plus légitime, Alphonse, fils de  réfugié chez les Vascons dans sa famille maternelle. Bermude abdique en faveur d'Alphonse au bout de trois ans, à la suite de son échec lors de la bataille de Burbia livrée à l'émir omeyyade de Cordoue , et retourne à la vie cléricale. 

Il meurt vers 797.

Mariage et descendance 
Son fils  deviendra roi en 842.

Bibliographie

Notes et références 
 

Roi des Asturies
Roi de León
Décès en 793
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse asturienne du haut Moyen Âge